Watson může být:

geografická jména
 Watson (Canberra) – předměstí Canberry
 Watson Island (Queensland) – ostrov v australském Queenslandu
 Watson (Saskatchewan) – město v Saskatchewanu
 Watson Island (Britská Kolumbie) – ostrov v kanadské Britské Kolumbii 
 Watson Lake (Yukon) – město na Yukonu
 Watson (Alabama), také Mineral Springs – sídlo v Alabamě
 Watson (Arkansas) – město v Arkansasu
 Watson Island – ostrov v Miami
 Watson (Illinois) – obec v Illinois
 Watson (Indiana) – sídlo v Indianě
 Watson (Iowa) – sídlo v Iowě
 Watson (Louisiana) – sídlo v Louisianě
 Watson (Minnesota) – město v Minnesotě
 Watson (Missouri) – obec v Missouri
 Watson (New York) – město v New Yorku
 Watson (Ohio) – sídlo v Ohiu
 Watson (Oklahoma) – sídlo v Oklahomě
 Watson (Západní Virginie) – sídlo v Západní Virginii

příjmení
 Watson (příjmení) – více nositelů příjmení

literární postava
 Dr. Watson – společník detektiva Sherlocka Holmese v příbězích Arthura Conan Doyla

další
 Watson (počítač)
 třída Watson
 Holmes and Watson – americký hraný film